Comitatul Duval sau Duval County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

 Duval County, Florida 
 Duval County, Texas